Melanie Safka, bekend als Melanie, (1947), Amerikaans zangeres.
Melanie (Jommeke), stripverhaal.
Melanie (Toto), nummer uit 1999
Melanie (voornaam), een voornaam

Willem-Sophia-mijn, Melanie was de naam van de concessie op Duits grondgebied